Ił – rodzaj skały osadowej
 Ił – Iljuszyn, rosyjska (dawniej radziecka) wytwórnia lotnicza